Anjatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Anjatan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Anjatan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar